Ikkarluttusoq bezeichnet:
 Ikkarluttusoq (See, Aappilattoq), See im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarluttusoq (See, Nuna J. P. Koch), See im Distrikt Upernavik, Grönland